Topaz – minerał z gromady krzemianów
 Topaz – film Alfreda Hitchcocka
 Topaz – album Moniki Zetterlund
 Topaz – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Mono
 Topaz – radzieckie urządzenie energetyczne
 Topaz – polska sieć handlowa
 Topaz – elektrownia słoneczna w stanie Kalifornia USA
 ZZKO Topaz – zautomatyzowany zestaw kierowania ogniem artylerii
 Topaz – wojskowe ćwiczenia dowódczo-sztabowe
 Topaz – polski telewizor
 Topaz – postać z serialu animowanego Sonic X
 Topaz – parchoodporna odmiana jabłoni
 Topaz – seria amerykańskich satelitów wywiadowczych

Zobacz też 
 Topas
 TOPAS